Amerikai Egyesült Államok
 Hillhurst (Washington)

 Kanada
 Hillhurst (Calgary)